Merindol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mérindol-les-Oliviers, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Mérindol, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,